Диакаби () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Диакаби, Адама (род. 1996) — французский футболист, играющий на позиции нападающего.
 Диакаби, Муктар (род. 1996) — французский футболист, играющий на позиции защитника.